Брансуик () — англоязычный топоним:

 Брансуик — пригород Мельбурна.
 Брансуик — полуостров в Чили.
 Брансуик — округ, располагается в США, штате Виргиния.
 Брансуик — округ, располагается в штате Северная Каролина, США.
 Брансуик — город в округе Глинн, в штате Джорджия, США.
 Брансуик — город в округе Камберленд, в штате Мэн, США.
 Брансуик — тауншип в округе Канейбек, Миннесота, США.

См.также 
 Брансуик — исторически сложившееся в англоязычных странах наименование германского города Брауншвейг.
 Брауншвейг (значения)
 Брунсвик, Тереза
 Нью-Брансуик
 Brunswick RAW
 Brunswick Records
 Brunswick Pro Bowling